

Cinema e televisione 
Happy Endings – film per la televisione del 1983 diretto da Noel Black
Happy Endings – film per la televisione del 1983 diretto da Jerry Thorpe
Happy Endings – film del 2005 diretto da Don Roos
Happy Endings? – documentario del 2009 diretto da Tara Hurley
Happy Endings – serie televisiva statunitense prodotta dal 2011 al 2013
Happy Endings Productions – casa di produzione televisiva irlandese

Letteratura 
Happy Endings – racconto di Margaret Atwood del 1983
Happy Endings – romanzo di Paul Cornell del 1996
Happy Endings: The Tales of a Meaty-Breasted Zilch – libro di Jim Norton del 2007

Musica 
 Happy Endings – album di Peter Skellern del 1981
 Happy Endings – album di Jackie Martling del 2008
 Happy Endings – singolo di Mike Shinoda del 2021

Pagine correlate 
Happy Ending